Blaise Lempen (né en 1950), journaliste, penseur et écrivain suisse.
 Silvia Ricci Lempen (née en 1951), journaliste et écrivaine vaudoise.